Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di calcio femminile francese
 Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese
 Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di pallavolo femminile francese
 Coppa di Francia 2016-2017 – edizione del torneo di pallavolo maschile francese